Il doppio del torneo di tennis Viña del Mar Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori José Luis Clerc e Hans Gildemeister che hanno battuto in finale Richard Ashby e Laneal Vaughn 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Pablo Arraya /  Carlos Di Laura (quarti di finale)
 Joe De Foor /  John Sobel (quarti di finale)

 Pablo Albano /  Fabian Blengino (primo turno)
 Pedro Rebolledo /  Raúl Viver (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Challenger 1989